Школьникова, Елена Петровна (род. 1952) — солистка Московской филармонии, народная артистка России (2000). Дочь Петра Демичева.
 Школьникова, Мария Александровна (род. 1958) — российский детский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Школьникова, Нелли Ефимовна (1928—2010) — российско-американская скрипачка и музыкальный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1977).